De principiis steht für:

 De principiis (Damaskios), Werk von Damaskios
 De principiis (Origenes), Werk von Origenes